Der Heiratsschwindler steht für:

* Der Heiratsschwindler (1922), deutscher Stummfilm von Wolfgang Neff
 Der Heiratsschwindler, österreichischer Verleihtitel des Filmes Da stimmt was nicht von Hans H. Zerlett (1934)